Донил Джор-Ди Эшли Хенри (; род. 20 апреля 1993, Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский футболист, защитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Канады.

Клубная карьера 
Донил — воспитанник клуба «Торонто». В 2009 и 2010 годах он был капитаном молодёжной команды. 2 июня 2010 года в матче Первенства Канады против «Ванкувер Уайткэпс» он дебютировал за «Торонто». 26 августа Хенри подписал с «Торонто» профессиональный контракт, став первым  в истории клуба. 23 октября в поединке против «Ди Си Юнайтед» он дебютировал в MLS. На протяжении трёх первых сезонов Донил становился победителем Первенства Канады. 28 апреля 2012 года в матче против «Реал Солт-Лейк» Хенри забил свой первый гол в профессиональной карьере. 21 августа подписал с «Торонто» новый долгосрочный контракт. В том же году он был признан лучшим молодым футболистом Канады.

31 октября 2014 года было объявлено, что ранее Хенри был продан в кипрский «Аполлон» и во второй половине сезона 2014 находился в «Торонто» на правах аренды.

В начале 2015 года Донил перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед». 4 марта он был отдан в краткосрочную аренду в «Блэкберн Роверс». В тот же день в матче против «Шеффилд Уэнсдей» Хенри дебютировал в Чемпионшипе. 24 ноября он вернулся в аренду в «Блэкберн Роверс».

Летом 2016 года Донил перешёл в датский «Хорсенс» на правах аренды до конца года. 1 октября в матче против «Эсбьерга» он дебютировал в датской Суперлиге. 30 октября в матче против «Сённерйюска» на 7-й минуте получил тяжёлую травму передней крестообразной связки и выбыл до конца сезона, вскоре вернулся в «Вест Хэм».

15 декабря 2017 года «Вест Хэм» сообщил, что контракт с Хенри расторгнут по взаимному согласию.

22 декабря 2017 года Хенри официально вернулся в MLS, присоединившись к клубу «Ванкувер Уайткэпс». 25 апреля 2018 года для набора игровых кондиций после травмы Донил был отправлен в краткосрочную аренду в клуб USL «Оттава Фьюри». 2 мая в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз II» он дебютировал за столичный клуб. Вернувшись из аренды, 1 июня в матче против «Колорадо Рэпидз» Хенри дебютировал за «Ванкувер Уайткэпс». 2 марта 2019 года в матче первого тура сезона против «Миннесоты Юнайтед» он забил свой первый гол за «Кэпс».

20 ноября 2019 года было объявлено о переходе Хенри в клуб чемпионата Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз» в январе 2020 года. За «Сувон» он дебютировал 19 февраля 2020 года в матче Лиги чемпионов АФК против японского «Виссел Кобе». Свой первый гол за «Сувон» он забил 31 октября в матче стартового тура Кей-лиги 2020 против «Канвона».

18 февраля 2022 года Хенри вернулся в MLS, подписав контракт с клубом «Лос-Анджелес» в качестве свободного агента. За «Лос-Анджелес» он дебютировал 26 февраля в матче первого тура сезона 2022 против «Колорадо Рэпидз», заменив на 86-й минуте Хесуса Мурильо. Хенри успел сыграть всего шесть матчей за «Лос-Анджелес», прежде чем был отчислен из клуба 3 июля.

22 июля 2022 года Хенри вернулся в «Торонто», подписав контракт до конца сезона 2022. По окончании сезона 2022 Хенри покинул «Торонто», но остался на контракте с MLS.

Международная карьера 
В 2011 году Хенри в составе молодёжной сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате КОНКАКАФ в Гватемале. На турнире он сыграл в матчах против команд Гваделупы, Коста-Рики и Мексики.

15 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго Хенри дебютировал за сборную Канады.

В 2013 году Донил попал в заявку национальной команды на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мартиники, Мексики и Панамы.

В 2013 году Хенри во второй раз выступил за молодёжную команду на молодёжном чемпионате КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Кубы, США и Никарагуа.

Хенри был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

7 сентября 2019 года в матче Лиги наций КОНКАКАФ 2019/20 против сборной Кубы Хенри забил свой первый гол за сборную Канады.

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Достижения 
Командные

 «Торонто»
 Победитель Первенства Канады: 2010, 2011, 2012

Индивидуальные

 Молодой футболист года в Канаде: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Канады по футболу
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Хорсенс»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Оттава Фьюри»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»